Verschwende deine Jugend steht für:

 Verschwende Deine Jugend, ein Buch von Jürgen Teipel
 Verschwende Deine Jugend (CD), die parallel zu obigem Buch erschienene CD 
 Verschwende deine Jugend (Film), ein Spielfilm  von Benjamin Quabeck
 Verschwende Deine Jugend (Lied), ein Lied der Düsseldorfer Band DAF